Mattholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mattholmen, Raseborg, Nyland, 
 Mattholmen, Borgå, Nyland,

Se även
Mattholm
Matholmen
Mattiholmen
Mattasholmen

Robotskapade Finlandförgreningar